El término John Long, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

a John E. Long, un baloncestista de los Estados Unidos;
a John Silver El Largo (Long John Silver), un personaje ficticio de la novela La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson.